Баланку́ль ( «Лосиное озеро») — озеро в подтаёжной зоне Аскизского района Республики Хакасия, в отрогах Кузнецкого нагорья, в естественном понижении.

Расстояние от города Абакана в 80 км к западу.

Озеро имеет овальную форму, длина его немногим более километра, берега песчаные, песчано-гравийные, в южном заливе на некоторых участках они заболочены. Дно ровное, наибольшая глубина составляет шесть метров. С западной стороны и частично у восточного берега лес вплотную подходит к воде. На восточном берегу находится оборудованный пляж для купаний.

Зеркало озера находится на высоте 836 метров. Отроги горных хребтов Сахсарского Пистага и Малого Пистага теснят его, подступают вплотную к его берегам.

Берега озера, в его северной части, сложены осадочными породами с выходами мощных родников. Площадь зеркала ок. 0,4 км². Наблюдаются значительные колебания площади озера, его глубин и объёмов воды. Примерно через 12 лет повторяются значительные приливы и увеличение размеров озера. Максимальная глубина колеблется от 1,5 до 6 метров, объём воды в озере — от 120 млн м³ до 1 млн м³.

Вода пресная, высокого качества, с уровнем минерализации (при минимальных размерах озера) до 0,4 г/л. Вода рекомендована для купания и употребления в хозяйственных целях без предварительной оценки. Для питьевых целей используются подземные воды, забираемые из бурового колодца.

В озере водятся щука, окунь, линь, сазан. Есть естественные зимовальные ямы в местах выходов родников.

Главное хозяйственное назначение озера — оздоровление детей в летний период.

История 
В старые времена это озеро считалось у хакасов священным. Согласно народному поверью, здесь жили горные духи, которым все проходящие мимо приносили жертвы, задабривая их.

В переводе с хакасского языка Буланкуль, в прежние времена Буланны-Куль, Пулан-Коль, означает лосиное озеро. Как рассказывает легенда, в районе озера обитало много могучих и добрых лосей. Когда на них нападали волки, озеро принимало лосей в свои объятия и таким образом спасало их.

В наши дни 
Рядом с озером расположены детские лагеря, спортивные и туристические базы отдыха.
Популярностью озеро пользуется также и у туристов-«дикарей» и их количество постоянно растёт. В результате чего берег озера сильно засоряется.
Однако власти Аскизского района по возможности следят за озером, регулярно вывозят мусор за туристами. По берегам установлены туалеты.

Ссылки 
 

Озёра Аскизского района
Бессточные озёра России